Agago steht für:

 Distrikt Agago, Distrikt in Uganda
 Agago (Fluss), Fluss in Uganda
 Agago (Uganda), Ort in Uganda